

Toponyme

Canada 
 Forest Grove, localité de Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Forest Grove (Montana)
 Forest Grove (Oregon)